Мукар Шалтакович Чолпонбаев (; 29 марта 1950, с. Орукту, Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область, Киргизская ССР — 24 мая 2020, Бишкек, Киргизия) — киргизский юрист и государственный деятель, председатель Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (1995—1996).

Биография 
Трудовую деятельность начал трактористом, служил в рядах ВМФ.

В 1976 г. окончил юридический факультет Киргизского государственного университета им. 50-летия СССР. Кандидат юридических наук, диссертация: «Законодательство о дисциплине труда. Историко-правовой анализ» (Екатеринбург, 1995).

Работал следователем прокуратуры Первомайского района города Фрунзе, затем — старшим следователем киргизской транспортной прокуратуры, следователем по особо важным делам при прокуроре Киргизской ССР.

В 1984—1991 гг. — заместитель заведующего, затем — заведующий юридическим отделом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

В 1991 г. был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. С 1991 по 1993 г. — начальник Чуйского областного управления юстиции, заведующий отделом по вопросам взаимосвязи с законодательной и судебной властью Аппарата президента Кыргызской Республики.

В 1993 по 1995 гг. — министр юстиции Кыргызской Республики.

В 1995—2000 гг. — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, в 1995—1996 гг. — его председатель. Одновременно являлся заведующим кафедрой Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева.

С 2000 г. — юрист-адвокат, директор консалтингово-юридической компании «Мукар и профи».

На президентских выборах в июле 2017 г. выдвигал свою кандидатуру как самовыдвиженец.

Скончался от осложнений, вызванных коронавиурсной инфекцией.

Семья 
Был женат, три дочери.

Награды и звания 

Государственный советник юстиции 3-класса.

Заслуженный юрист Кыргызской Республики.

Источники 
 https://centrasia.org/person.php 
 http://www.vzglyadriv.kg/author/18517-murdagy-spiker-mukar-cholponbaev-koronavirustan-kaza-boldu.html

Министры юстиции Киргизии
Председатели Жогорку Кенеша
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва
Умершие от COVID-19 в Киргизии